PSE – Polskie Sieci Elektroenergetyczne
 PES – Partia Europejskich Socjalistów (franc. Parti socialiste européen – PSE)
 PSE – enzymy specyficzne dla Pseudomonas
 PSE – Polskie Spotkania Europejskie